MAP puede referirse a:

 MAPFRE, empresa española de seguros cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es MAP.
 Médico de atención primaria, sinónimo de médico de cabecera.
 Historia de los ministerios de Administraciones Públicas de España, conocidos como MAP.
 Museo de Arte Precolombino (Cuzco, Perú).
 Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, bacteria causante de paratuberculosis.
 Protocolo de fabricación automatizada, del inglés Manufacturing Automation Protocol.
 MAP quinasas, enzimas que fosforilan proteínas.

Acrónimos